National Professional Soccer League (1967), lliga de futbol nord-americana de 1967 
 National Professional Soccer League (Sud-àfrica), lliga de futbol sud-africana de 1971 a 1995
 National Professional Soccer League (1984–2001), lliga de futbol nord-americana de 1984 a 2001